Населені пункти в Чехії: 

 Андєлска Гора (Карлові Вари)
 Андєлска Гора (Брунталь)